pingwiny – rząd ptaków
 pingwin białobrewy – nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów
 pingwin białooki – nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów 
 pingwin królewski – nielotny ptak z rodziny pingwinów
 pingwin mały – nielotny ptak wodny z rodziny pingwinów
 pingwin cesarski – nielotny ptak z rodziny pingwinów
 pingwin przylądkowy – nielotny ptak z rodziny pingwinów
 pingwin równikowy – ptak wodny z rodziny pingwinów, zamieszkujący wyłącznie wyspy Galapagos
 pingwin żółtooki – nielotny ptak z rodziny pingwinów
 Pingwin – postać fikcyjna
 Pingwin – polski film fabularny z 1964 w reżyserii Jerzego Stefana Stawińskiego
 Pingwiny z Madagaskaru – amerykański serial animowany
 Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna – amerykański krótkometrażowy film animowany z 2005
 Pingwiny z Madagaskaru – amerykański film animowany z 2014
 Zakochany pingwin – irlandzko-amerykański film animowany z 1995